Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Walocha – katolicki duchowny, działacz społeczny, kapelan wojskowy
 Jerzy Walocha – polski lekarz